Creswell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Creswell (ort i Storbritannien, England, Derbyshire), 
 Creswell, Staffordshire, ort i England, Staffordshire,

USA 

 Creswell (ort i USA, North Carolina), Washington County, 
 Creswell (ort i USA, Oregon), Lane County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar